Newman steht für:

 Newman (Familienname), den Familiennamen Newman
 eine Figur in der US-amerikanischen Serie Seinfeld, siehe Seinfeld#Newman

Newman ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Newman (Western Australia)

in den Vereinigten Staaten:
 Newman (Illinois)
 Newman (Kalifornien)
 Newman (Kansas)
 Newman (Kentucky)
 Newman (Mississippi)
 Newman (New Mexico)
 Newman (North Dakota), im Cass County
 Newman (Ohio)
 Newman (Texas)
 Newman (Virginia)
 Newman Grove (Nebraska)
 Newman Lake (Washington)
 Newman Springs (Kalifornien)

Siehe auch:
 Newman Island, Insel vor der Ruppert-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Newman-Kwart-Umlagerung (auch Thiono-Thiolo-Umlagerung)
 Newman-Nunatakker, Nunatakker im Enderbyland, Antarktika
 Newman-Projektion, eine Darstellungsoption für Moleküle in der Chemie
 Newman Shoal, Untiefe vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Newman-Spannung
 Newman Township
 Hesse Newman, Hesse Newman & Co., deutsche Privatbank mit Sitz in Hamburg, sie bestand von 1777 bis 2009.
 Mount Newman, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Thunderclap Newman, US-amerikanische Band
 Neuman